Miejscowości w USA:
 La Monte – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis
Gminy w USA:
 La Monte (ang. La Monte Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis